Улазовичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Улазовичи — деревня, Подлесский сельсовет, Ляховичский район, Брестская область
 Улазовичи — деревня, Ковляковский сельсовет, Шумилинский район, Витебская область
 Улазовичи — деревня, Воложинский сельсовет, Воложинский район, Минская область